Erivélto (sem n) Martins, o Erivélto, (10 de julho de 1954) é um ex-futebolista brasileiro, que pelo time principal do Fluminense fez 9 gols em 71 jogos.

Trata-se do maior artilheiro do Fluminense pela Seleção Brasileira Olímpica, Pré -Olímpica e Pan Americana, com um total de 16 gols marcados.

Nascidos em 1954
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-23
Futebolistas olímpicos do Brasil
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976
Treinadores de futebol do Rio de Janeiro
Treinadores do Clube Atlético Mineiro‎